Józef Kopeć (ur. 1762), oficer wojsk polskich
 Józef Kopeć (ur. 1883), kapitan aptekarz Wojska Polskiego
 Józef Kopeć (ur. 1893), kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Józef Kopeć (ur. 1904), kapitan artylerii Wojska Polskiego
 Józef Kopeć, ułan odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Józef Kopeć, mierniczy przysięgły w Wilnie
 Józef Kopeć, odkrywca jaskini Raj
 Józef Kopeć, duchowny, ofiara zbrodni UPA
 Józef Kopeć, matematyk
 Józef Kopeć (1930–2020), trener reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet